Der Name Bedsted steht für folgende Orte oder geographische Objekte:
 Bedsted (Süderbrarup) in der Gemeinde Süderbrarup
 Bedsted (Thy), eine Siedlung in Bedsted Sogn, Thisted Kommune
 Bedsted (Tønder Kommune), der Hauptort des Bedsted Sogn
 Bedsted Sogn, eine Kirchspielgemeinde in Tønder Kommune
 Bedsted Kirke (Tønder Kommune), Kirche des Ortes Bedsted (Tønder Kommune)
 Bedsted Mark, eine zum Hauptort Bedsted gehörende Siedlung der Bedsted Sogn
 Bedsted Overdrev, eine Waldregion in Nordrupøster Sogn auf Sjælland